Mike Wilks ist der Name folgender Personen:

* Mike Wilks (Künstler) (* 1947), britischer Maler, Illustrator und Schriftsteller
 Mike Wilks (Basketballspieler) (Michael Sharod Wilks, Jr.; * 1979), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Michael Wilks, englischer Badmintonspieler